Sevilla Fútbol Club puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas.

 Sevilla Fútbol Club, es un equipo de fútbol español.
 Sevilla Fútbol Club "B", es el equipo filial de fútbol del Sevilla Fútbol Club.
 Sevilla Fútbol Club "C", es el segundo filial del Sevilla Fútbol Club.
 Sevilla Fútbol Club (femenino), es la sección de fútbol femenino del Sevilla Fútbol Club.